Дирвуд ():
 Дирвуд — город в штате Миннесота, США.
 Дирвуд — тауншип в округе Китсон, Миннесота, США.
 Дирвуд — тауншип в округе Кроу-Уинг, Миннесота, США.